Hippias (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Hippias d'Élis, contemporain de Socrate et sophiste ;
 Hippias, tyran d'Athènes, fils aîné de Pisistrate.

Deux dialogues de Platon portent ce nom en référence au premier :
 Hippias majeur ;
 Hippias mineur.